Port Kembel je priobalni grad u australijskoj saveznoj državi Viktorija. Nalazi se na Velikom okeanskom putu () zapadno od Dvanaest apostola i 224 kilometara jugozapadno od Melburna. Ovaj gradić je poznat kao turistička atrakcija.

Istorija 
Grad je naseljen 1870-ih godina, a prvo pristanište je izgrađeno 1880. godine. Port Kembel Pošta je otvorena 19. marta 1874. godine. Kasnije je preimenovana u Port Kembel Zapad () kada se 1881. godine otvorila nova kancelarija u blizini pristaništa.

Geografija 
Nekada davno Dvanaest apostola (velike kamene hridi uz obalu u blizini Port Kembela u jugoistočnoj Australiji) bili su delovi nepravilnih stenovitih obala. Ove hridi oduprle su se udaranju mora koje traje hiljadama godina, dok su se stene oko njih postepeno trošile. Danas stoje samo kao usamljene oznake na mestu nekadašnje obale.

Veliki talasi i sada udaraju u stene i menjaju njihov oblik. One se protežu duž 32 km obale i predstavljaju popularno turističko odredište. U januaru 1990. jedan mladi par je stajao na kraju Londonskog mosta, prirodnog mola koji zalazi u okean, a stoji na dva elegantna luka koja je izdubilo more. Dok su se fotografisali, jak vetar je podigao talase. Bez ikakvog upozorenja luk koji je bio ispred njih slomio se i srušio u more, ostavljajući ih zarobljene. Policijski helikopter je turiste ubrzo prevezao na sigurno, ali je veza 40 m dugačkog Londonskog mosta s kopnom zauvek nestala.

Duž obale Port Kembela koja je proglašena za nacionalni park iz okeana se uzdižu kamena ostrvca različitih oblika. Neka izgledaju kao klinovi, neka kao hridi, pećine, dimnjaci ili lukovi. Ako ih spojite kao tačkice u zadatom crtežu, dobićete liniju nekadašnje obale. Dvanaest apostola i Londonski most, kao i njima susedne stene (Stena stražar, Stena peć za hleb i Pećina grmljavine) jesu karike u tom drevnom lancu.

Stena u okolini Port Kembela jeste krečnjak koji je narastao pre oko 26 miliona godina, kad se čitavo ovo područje nalazilo pod morem. Milioni sićušnih kostura uginulih morskih životinja, bogatih kalcijumom, nataložilo se na morskom dnu. Od njih je postepeno, iznad meke gline, nastao sloj krečnjaka debeo 260 m. Pre oko 20.000 godina, tokom poslednjeg ledenog doba, nivo mora se spustio i stena je izašla iz mora. Vetar, kiša i talasi počeli su udarati u meku strmu obalu, a vekovi žestokih udara doveli su do toga da se komadi tla odlamaju i ruše u okean svakih 20-30 godina. Na nekim mestima linija obale ravnomerno je povučena i danas je teško utvrditi kako je nekad izgledala, no na drugim mestima mekše stene su prve nestale, a za njima su ostale hridi i lukovi koje i sad možemo da vidimo.

U Južnoaustralijskom zalivu snažni vetrovi su podizali more, tako da je ono urezalo stene u krečnjak na visini do 60 m. U blizini Pećine grmljavine otvor u steni pokazuje na koji način more erodira mekše slojeve stene kako bi okružilo komad kopna. Na tom mestu voda grmi pod zemljom duž 400 m tunela koji su izdubili talasi. Na mestima na kojima se urušio svod posetioci mogu da provire u otvor i vide kako more u njemu peni.

Tokom cele godine mnogobrojni turisti dolaze da vide ove hridi. I ptice poput tasmanskih ovčarica dolaze ovamo. Gnezde se na izbočenim stenama na najvećoj hridi, takozvanom Ostvu ovčarica. Stotine hiljada ptica dolazi ovamo krajem septembra posle napornog putovanja dugog 14400 km od Sibira preko Tihog okeana.

Demografija 

Godine 2001. Port Kembel je imao 372 stanovnika. Po popisu iz 2006. godine grad je imao 599 stanovnika (323 muškaraca i 276 žena). Prosečna starost stanovništva bila je 38 godina. Po poslednjem popisu iz 2011. godine broj stanovnika se povećao na 618 (319 muškaraca i 299 žena). Prosečna starost stanovništva je 37 godina.

Grafik promene broja stanovnika početkom 21. veka

Galerija

Reference

Literatura 
 Grošelj, Marijan, Sva čuda sveta, Vodič kroz najveće prirodne lepote, Mladinska knjiga, Novi Sad, 2005.

Spoljašnje veze 

 Port Campbell - Zvanični turistički vebsajt.
 Official Website for 12 Apostles Region of Victoria

Градови у Аустралији
Википројект географија/Насеља у Аустралији
Западна Аустралија